Klippan kan syfta på:

Klippans kommun – en kommun i Skåne län
Klippan – en tätort i Klippans kommun
Klippans bruk – tätort i Klippans kommun
 Klippans municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Gråmanstorps landskommun 1887–1944
Klippans köping – en tidigare kommun i Kristianstads län 1945–1970, innan Gråmanstorps landskommun
Klippans församling – en församling i Åsbo kontrakt i Lunds stift, innan 1945 Gråmanstorps församling
Klippan, Göteborg – ett område som gränsar mot älvstranden i västra delen av Göteborg
Klippans kulturreservat – ett kulturreservat vid området Klippan
Klippans naturreservat – ett naturreservat i Björketorps socken i Härryda kommun i Västergötland
Klippan, Degerfors kommun – en by i Degerfors kommun i Örebro län
Kvarnen Klippan – en tidigare väderkvarn på Danviksklippan
Klippan, Helsingfors stad – en holme i mynningen av Södra hamnen i Helsingfors stad
Klippan, Larsmo – en ö i Bottenviken i landskapet Österbotten

Se även
Klippa